Bastone da hockey su ghiaccio – bastone per l'hockey su ghiaccio
 Bastone da hockey su pista – bastone per l'hockey su pista
 Bastone da hockey su prato – bastone per l'hockey su prato